

События

Римская империя 
 Император: Октавиан Август.
 Консулы: Луций Валерий Мессала Волез и Гней Корнелий Цинна Магн.
 Консулы-суффекты: Гай Вибий Постум и Гай Атей Капитон.
 Тиберий победил лангобардов у устья Эльбы.
 Германик женится на Агриппине Старшей.
 Ливилла Юлия выходит замуж за сына Тиберия Друза Младшиего.
 Агриппа Постум сослан в Соррент.
 Женитьба Ирода Антипы, сына Ирода Великого, на Иродиаде (внучке Ирода Великого и сестре Ирода Агриппы I). Рождение у них дочери Саломеи.

Родились 
 Саломея — дочь Ирода и Иродиады.
 Милония Цезония — четвёртая жена Калигулы, мать его единственной дочери.
 Юлия Друза — внучка Тиберия, дочь его сына Друза Младшего.
 Жуцзы Ин — последний император китайской империи Западная Хань.
 Авл Плавтий (консул-суффект 29 года) — политический деятель эпохи ранней Римской империи.
 Кандида Старшая — святая из Неаполя.

Скончались 
 Клеопатра Селена II — дочь Марка Антония и Клеопатры VII, с 34 г. до н. э. царица области к западу от Египта — Киренаики.

См. также

Примечания